

Geografia 
 Bayside – città della Contea di Refugio, Texas
 Bayside – quartiere di Queens, New York
 Bayside – quartiere di Miami, Florida
 Bayside – villaggio del Wisconsin
 Bayside – census-designated place statunitense situato nello stato della Virginia
 Bayside – borgo di Dublino

Musica 
 Bayside – gruppo musicale statunitense
 Bayside – album dei Bayside del 2005

Strutture 
 Bayside Marketplace – galleria commerciale a Miami, Florida
 Stazione di Bayside – stazione ferroviaria a Bayside, Dublino

Altro 
 Bayside School – sit-com statunitense